Drei Punkte steht für:

 Auslassungspunkte in Texten
 Kennzeichen der Sehbehinderung, siehe Sehbehinderung #Kenntlichmachungen für sehbehinderte und blinde Menschen

Siehe auch:
 Dreipunktelinie, Markierung auf dem Basketballfeld 
 Drei-Punkte-Erklärung zur Wertpapierverwahrung, siehe Wertpapierdepot #Wertpapierrechnung